Ego, opinion, art & comerce es el primer álbum recopilatorio de la banda The Goo Goo Dolls. El álbum contiene remixes y temas remasterizados pero le faltan muchos de sus grandes hits de los Goo Goo Dolls.
Incluye temas como Naked, Flat top, We are the normal y There you are.

Lista de canciones 
 Bullet proof
 All eyes on me
 Amigone
 Acoustic #3
 Naked
 Ain't that unusual
 Burnin' up [2001 remix]
 Flat top
 Eyes wide open
 Fallin' down
 Another second time around
 Cuz you're gone
 We are the normal [2001 remix]
 Girl right next to me [2001 remix]
 Lucky star
 On the lie
 Just the way you are
 Two days in February
 Laughing
 There you are
 Up yours
 I'm addicted

Enlaces externos 
https://web.archive.org/web/20091203155123/http://vagalume.uol.com.ar/goo-goo-dolls/discografia/ego-opinion-art-commerce.html

Álbumes de The Goo Goo Dolls